Schwarzes Korps steht für:

 Schwarzes Korps, Freikorps (1809–1815), siehe Schwarze Schar
 Schwarzes Korps, Gruppe von Studentenverbindungen innerhalb der Kösener Kreise
 Das Schwarze Korps, Wochenzeitung der SS (1935–1945)